Kąpie – jedna z dzielnic Kalisza
2 miejscowości w Polsce:
 Kąpie – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Łabiszyn
 Kąpie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Godziesze Wielkie